Shahid Khan (ur. 1952) – pakistański i amerykański biznesmen, właściciel Jacksonville Jaguars, Fulham F.C., Flex-N-Gate i All Elite Wrestling

Shahid Khan może się też odnosić do:

 Mahewish Shahid Khan (ur. 1981) – pakistańska krykiecistka
 Shahid Khan (ur. 1985) – pakistański i brytyjski muzyk znany jako Naughty Boy  
 Shahid Ali Khan (ur. 1964) – pakistański hokeista
 Shahid Ashfaqallah Khan (1900–1927) – hinduski działacz na rzecz niepodległości Indii
 Shahid Masood Khan – pakistański doktor i dziennikarz
 Shahid Parvez Khan (ur. 1955) – hinduski muzyk
 Shahid Zaman Khan (ur. 1982) – pakistański gracz w squasha